Европейско първенство по волейбол за мъже 1951 е третото издание на събитието. Организирано е от Европейската конфедерация по волейбол и се провежда от 12 до 22 септември 1951 г. в Париж, Франция.

Отбори

Регламент 
Първо се провежда предварителният кръг, в който десетте отбора са разделени в 3 групи, едната от 4 отбора, останалите две от по 3. Двата отбора класирали се най-добре в своята група продължават на финала на принципа „всеки срещу всеки“. Отборите, които не се класират за финал, играят за местата от 7-о до 10-о.

Предварителен кръг

Група А 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Класиране

Класиране от 7-о до 10-о място 

|}

|}

Класиране от 1-во до 6-о място 

|}

|}

Крайно класиране

Състав на българския отбор 
Костадин Шопов, Борис Гюдеров, Драгомир Стоянов, Панайот Пондалов, Стоян Кърджиев, Ботьо Данаилов, Коста Баджаков, Иван Конарев, Петър Лазанов, Генчо Петков, Пею Пърлев, Деньо Денев. Главен треньор – Димитър Еленков.

Източници 

 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол